Дерматом может означать:
 Дерматом (эмбриология) — мезенхимальный зачаток дермы.
 Дерматом (инструмент) — медицинский инструмент.